All England Open Badminton Championships 2019 var en badmintonturnering, der blev spillet i Arena Birmingham i Birmingham, Storbritannien i perioden 6. - 10. marts 2019. Det var den 109. udgave af All England-mesterskaberne.

Præmier 

Den samlede præmiesum for All England Open 2019 androg $ 1.000.000, hvilket var det samme som det foregående år. Præmierne fordelte sig som følger:

Resultater

Herresingle 

Turneringen havde deltagelse af 32 spillere.

Damesingle 

Turneringen havde deltagelse af 32 spillere.

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 32 par.

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 32 par.

Mixed double 

Turneringen havde deltagelse af 32 par.

Kilder 
 All England Open Badminton Championships 
 Tournament Software - All England Open Badminton Championships 2019

Noter 

Open 2019
Badminton i 2019